Эхиури́ды  — подкласс морских многощетинковых червей. Ранее считался отдельным типом первичноротых животных.

Таксономическое положение 
По данным многочисленных молекулярных исследований, эхиуриды входят в состав типа кольчатых червей и класса полихет; видимо, их близкие родственники — полихеты семейства Capitellidae.

Биология 
Тело мягкое, несегментированное, похожее на сосиску; длиной обычно от 3 до 25 см. Снабжено длинным невтяжным хоботком, который покрыт ресничками, подгоняющими ко рту пищевые частицы. Эхиуриды способны отбрасывать хоботок или его часть, которая через пару недель отрастает вновь. Рот расположен на брюшной стороне у основания хоботка. Позади рта — две брюшные щетинки, участвующие в рытье нор; задний конец тела опоясан 1—2 кольцами щетинок, с помощью которых червь чистит своё убежище. Наличие щетинок сближают эхиурид с кольчатыми червями. На коже имеются железы, выделяющие слизь.

В обширном целоме лежат трубчатый кишечник, заканчивающийся анусом, парные выделительные органы — метанефридии и анальные мешки, усеянные ресничными воронками — нефростомами. Анальные мешки являются характерным признаком эхиурид; они выполняют выделительную и дыхательную функции. Кровеносная система развита слабо; кровь бесцветная, содержит амёбоциты. Целомическая жидкость содержит эритроциты и лейкоциты. У взрослых особей в ней присутствуют также половые клетки. Целомическая жидкость выполняет дыхательную, питательную и выделительную функции. Имеется брюшной нервный ствол, но нет ни ганглиев, ни специализированных органов чувств. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и брюшного ствола без ганглиозных расширений.

Размножение 
Эхиуриды раздельнополы, оплодотворение обычно внешнее. Черви рода Bonellia обладают самым резко выраженным половым диморфизмом в царстве животных. Карликовые, сильно упрощённые по строению самцы паразитируют в выводных протоках выделительных органов самок, через которые выводятся наружу зрелые яйца; во время прохождения яйца по выводным протокам происходит оплодотворение. Из яйца выходит личинка — трохофора.

Образ жизни 
Эхиуриды — морские черви, зачастую обитающие на больших глубинах. Держатся защищённых мест; большинство зарывается в песок или ил, где живёт в U-образных норках. Населяют также расселины скал, пустые раковины, панцири морских ежей и др. убежища. Питаются, фильтруя детрит с помощью хоботка. Представители семейства Urechidae ловят бактерий и пищевые частицы при помощи секретируемой телом слизи. Слизь слагает сетчатую трубку, которая заполняет нору червя; эхиурида прогоняет сквозь неё воду, перистальтически сокращая тело. Затем слизистая трубка съедается. Было установлено, что размер пор в ней — 36—40 ангстрем, поскольку сеть пропускает молекулы яичного альбумина, но задерживает молекулы сывороточного глобулина.

Классификация 
Описано около 230 видов эхиурид, в России — 4 вида. Многие признаки объединяют их с аннелидами, в то время как особенности раннего развития эмбрионов сближают с моллюсками. Ископаемые остатки эхиурид немногочисленны; самый ранний образец относится к каменноугольному периоду. Однако U-образные норки, похожие на убежища современных эхиурид, известны уже с кембрия.

На апрель 2018 года в подклассе выделяют следующие таксоны до семейства включительно:
 Отряд Echiuroidea
 Подотряд Bonelliida
 Семейство Bonelliidae
 Семейство Ikedidae
 Подотряд Echiurida
 Семейство Echiuridae
 Семейство Thalassematidae
 Семейство Urechidae
 Роды incertae sedis

Bonelliidae 
Семейство Bonelliidae характеризуется ярко выраженным половым диморфизмом. Большинство видов зелёного цвета; окрашивающий их пигмент бонеллин химически близок к хлорофиллу. Он высоко токсичен для других организмов и, видимо, имеет защитное значение.

У рода бонеллий (Bonellia), особенно у зелёной бонеллии (Bonellia viridis), живущего в прибрежной части Средиземного моря и восточной Атлантики, самки в сотни раз крупнее самцов. У самок бонеллий тело цилиндрической формы (длиной до 7 см) и длинный раздвоенный на конце хобот, который может вытягиваться до 1 м. Личинки бонеллии не несут признаков определённого пола и могут развиться как в самцов, так и в самок. Личинки, осевшие на субстрат, как правило, превращаются в самок; личинки, осевшие на хоботки взрослых самок, закрепляются у них на коже или в хоботке и через несколько дней превращаются в самцов. Самец у бонеллии не более 1—3 мм длиной и живёт как паразит на или в теле самки, обычно в специальной камере в выводных протоках половой системы. Порой в них скапливается до 80 самцов, поэтому их длительное время принимали за паразитов. У самца бонеллии отсутствует хоботок и сквозной кишечник; питательные вещества он, вероятно, всасывает через кожу. Для выведения сперматозоидов служит семенной мешок, развивающийся из средней кишки, и ведущий из него наружу нефридий.

См. также 
 Urechis unicinctus

Примечания